Соксюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
Соксюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн